Arthur Laing est un nom pouvant désigner:

 (1892-1927), joueur écossais de rugby
Arthur Laing (1904-1975), homme politique canadien de Colombie-Britannique

Toponyme

, péninsule de l'île d'Ellesmere au Nunavut
, montagne du Yukon, près de la frontière avec l'Alaska
Pont Arthur Laing, pont du centre-ville de Vancouver en Colombie-Britannique

Voir aussi
 (1942-2001), juge bélizien du Tribunal international du droit de la mer

Laing, Arthur